Hohlwein ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hohlwein (1902–1996), deutscher Theologe
 Ludwig Hohlwein (1874–1949), deutscher Plakatkünstler